Бори́с Григо́рьевич Кузнецо́в (настоящая фамилия Шапиро;  — ) — советский и российский  и  науки,  (1937).

Биография 
В Екатеринославе был преподавателем и заместителем учебной части армейских пехотных курсов, а также являлся лектором районного комитета Коммунистической партии Украины в Горном институте и других учебных заведениях города. 

В 1925 году окончил Политехнический институт, получив электротехническое образование. В 1927 году окончил Днепропетровский университет получив историческое образование. 

В начале 1930-х гг. возглавлял Всесоюзный НИИ энергетики и электрификации (где разработал первый план единой высоковольтной сети на территории Советского Союза).

Окончил аспирантуру Института экономики Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Работал в Институте истории науки и техники, в Комиссии по истории естествознания АН СССР. В 1930–1939 годах — заведующий кафедрой Московского энергетического института (МЭИ).

С 1944 года — заместитель директора Института истории естествознания и техники АН СССР.

Широкую известность получили его биографии Джордано Бруно, Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, труды по генезису современной естественно-научной картины мира. Совместно с И. Е. Таммом и Я. А. Смородинским Б. Г. Кузнецов редактировал четырёхтомное издание трудов А. Эйнштейна, выпущенное в 1965—1967 гг. в серии «Классики науки».

Двоюродный племянник — социолог Б. З. Докторов.

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 Сталинская премия первой степени — за работу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны».

Научные труды 
 
 Кузнецов Б. Г. Ломоносов, Лобачевский, Менделеев: очерки жизни и мировоззрения М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1945. Предисл. Президента АН СССР акад. В. Л. Комарова. На портале Псковской электр. б-ки.
 
 
 
 
 
  (2-е издание: УРСС, 2010. ISBN 978-5-397-01479-3)
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 Кузнецов Б. Г. Современная наука и философия: пути фундаментальных исследований и перспективы философии. — М.: Политиздат, 1981. — 183 с.

Примечания

Литература 
 Френкель В. Я. Высоких званий не имел, но было имя (К 90-летию со дня рождения профессора Б. Г. Кузнецова) // Вестник Российской академии наук. 1993. № 10.

Ссылки 
 Библус: Борис Григорьевич Кузнецов
 Кузнецов, Борис Григорьевич // Российская еврейская энциклопедия

Биографы
Преподаватели МЭИ